Неонуа́р (neo-noir) — обозначение нуаровой волны, которая прокатилась по американским киноэкранам в первой половине 1970-х годов на фоне уотергейтских разоблачений и неудач американцев во Вьетнаме. Иногда термин распространяют и на цветные фильмы с элементами нуара, которые снимались в более поздний период.

Нуар 1970-х годов 
Травма войны во Вьетнаме, череда нераскрытых убийств политических деятелей, сенсационные журналистские разоблачения власть предержащих и рецессия в экономике — эти обстоятельства придали многим фильмам Нового Голливуда налёт неизбывного пессимизма. На этом фоне в Голливуде вновь оказалась востребованной эстетика нуара, которая вышла из моды в оптимистический период экономического бума середины 1950-х годов.

Три года рецессии в США (1973—1975) ознаменовались обоймой фильмов, которые переосмысливали наследие эпохи нуара и полемизировали с ним. Они поднимают более острые темы (тотальная коррупция, семейное насилие, бесправие, инцест) и приходят к более мрачным выводам, чем фильмы 1940-х. Их герои оказываются заложниками собственной принципиальности и старомодного кодекса чести, который не востребован хаотично устроенным обществом сегодняшнего дня:
 
 В «Китайском квартале» Романа Полански (1974) действие происходит в координатах классического нуара (мегаполис 1930-х годов), однако выводы, к которым приходит частный детектив после традиционной для жанра встречи с загадочной незнакомкой, настолько радикальны, что их нельзя себе представить в кинематографе времён кодекса Хейса, требовавшего, чтобы порок под конец фильма был наказан и на все вопросы были даны чёткие и внушающие уверенность ответы.
 В «Долгом прощании» Р. Олтмана (1973) сыщик Филипп Марлоу из «крутых детективов» Р. Чандлера дезориентирован в хиппующей Америке 1970-х, где он напоминает реликт давно канувшей в прошлое эпохи. Он не только не в силах контролировать ход детективной интриги, но и даже домашние животные (кот, собаки) отказывают ему в почтении. Его попытки навести порядок в городе стремительно скатываются в абсурд и едва не заканчиваются для него кастрацией.
 В «Разговоре» Ф. Ф. Копполы (1974) и «Ночных ходах» А. Пенна (1975) главный герой в исполнении Джина Хэкмена дотошно собирает ключи к разгадке преступления, однако демонстрирует совершенную неспособность их расшифровать — до тех пор, пока не становится слишком поздно спасать кого бы то ни было, а его собственная жизнь оказывается в опасности.

Эти четыре стилеобразующих фильма, по заключению Британского киноинститута, «развеяли романтический флёр вокруг фигуры частного детектива — странствующего рыцаря в плаще современного покроя, наглядно показав его беспомощность перед лицом господствующего кругом зла, от которого он и сам едва в силах удержаться. Лишённые загадок и сюрпризов, эти неутешительные фильмы только подтверждают, что дело и в самом деле обстоит так плохо, как это нам представлялось».

Нуаровая традиция Нового Голливуда представлена также такими лентами, как «В упор», «Клют», «Злые улицы», «Таксист». Атмосфера всеобщей подозрительности с оттенком паранойи царит в многочисленных политических триллерах того времени («Три дня Кондора» С. Поллака, «трилогия паранойи» А. Пакулы).

Постнуар 
В рейгановскую эпоху задача ревизии жанра и развенчания его мифов теряет актуальность; Голливуд возвращается к игре по жанровым законам. Характерна судьба двух выпущенных в 1981 году фильмов: «Путь Каттера», снятый в лучших традициях «Долгого прощания» и «Китайского квартала», прошёл практически незамеченным, в то время как «Жар тела», повторяющий сюжет «Двойной страховки» (1944), ждал шумный успех. Благодаря этому в моду входят ремейки классических нуаров («Почтальон звонит дважды», «Наперекор всему», «Ночь и город»). Нуаровые ситуации переносятся в совершенно фантастические координаты («Бегущий по лезвию»). В фильмах братьев Коэнов «Просто кровь» и «Перекрёсток Миллера» нуар сгущается до полного абсурда и переходит в чёрный юмор.

В 1990-е годы традицию неонуара продолжают фильмы «Первая сила», «Секреты Лос-Анджелеса», «Подозрительные лица», «Помни» и другие. В постнуаре силён элемент субъективизма, многие события оказываются порождены расстроенным сознанием главного героя. Вслед за «Таксистом» М. Скорсезе (1976) источник зла перемещается извне в сердце главного героя, который не только испытывает соблазн перейти на сторону зла (воспринять преступные методы борьбы с преступностью), но и не находит для себя другого выхода, кроме как уступить этому соблазну (например, в фильме Д. Финчера «Семь», 1995).

Нео-нуар приобрел влияние, когда кинематографисты мирового масштаба начали черпать элементы из фильмов этого жанра. Например, на творчество Квентина Тарантино повлиял «Город в огне» Ринго Лама. В частности, влияние можно увидеть в «Бешеных псах».

Примеры 

Следующие фильмы с теми или иными оговорками причисляют к современным формам «нуара» («постнуар», «неонуар»):
 «Выстрел в упор» Джона Бурмена
 «Клют» Алана Пакулы
 «Долгое прощание» Роберта Олтмена
 «Китайский квартал» Романа Поланского
 «Ночные ходы» Артура Пенна
 «Путь Каттера» Ивана Пассера
 «Жар тела» Лоуренса Кэздана
 «Просто кровь», «Перекрёсток Миллера» и «Человек, которого не было» братьев Коэнов
 «Синий бархат», «Дикие сердцем» и «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча
 «Элемент преступления» и «Европа» Ларса фон Триера
 «Сердце ангела» Алана Паркера
 «Подозрительные лица» Брайана Сингера
 «Секреты Лос-Анджелеса» Кёртиса Хэнсона
 «Преследование», «Помни» и «Трилогия о Темном рыцаре» Кристофера Нолана
 «Убийство китайского букмекера» Джона Кассаветиса
 «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта
 «Таинственная река» Клинта Иствуда
 «Связь» сестёр Вачовски;
 «Дурное воспитание» Педро Альмодовара
 «Оправданная жестокость» Дэвида Кроненберга
 «Город грехов» Роберта Родригеса
 «Ледяной урожай» Гарольда Рэмиса
 «Чёрная орхидея» Брайана Де Пальмы
 «Соучастник» Майкла Манна
 «Кирпич» Райана Джонсона
 «Гость» Адама Вингарда
 «Холод в июле» Джим Микл
 «Драйв» Николаса Виндинга Рефна
 «Воспоминания» Лизы Джой

Также в стиле постнуар сделаны некоторые компьютерные игры. Среди них наиболее отвечают духу и стилистике нуара:
 Серия игр Max Payne
 Серия игр Mafia
 L.A. Noire
 Blade Runner
 Heavy Rain
 Hotel Dusk: Room 215
 The Wolf Among Us
 Deadbolt
 Hotline Miami / Hotline Miami 2
 Detroit: Become Human
 Disco Elysium
 Katana Zero
 Night Call
Face Noir

Примечания 

Нуар
Телевизионные жанры